Borgo Vecchio – quartiere di Carmagnola

 Borgo Vecchio – quartiere di Palermo
 Borgo Vecchio – antica strada di Roma, demolita per costruire via della Conciliazione